Futures může být:

 Futures kontrakt
 Futures (časopis) – americký časopis
 Futures (skupina) – britská hudební skupina
 Futures (album) – album skupiny Jimmy Eat World
 Futures (angl. ITF Futures tennis tournaments) – profesionální tenisové turnaje mužů na okruhu ITF

Podobné názvy 
 Future